Рори Фаллон (; 20 марта 1982, Гисборн, Новая Зеландия) — новозеландский футболист, нападающий. Сын Кевина Фаллона, главного тренера сборной Новой Зеландии (1985—1989).

Биография 
Начинал карьеру в Новой Зеландии в команде «Норт-Шор Юнайтед» из пригорода Окленда. В 1999 году уехал в Англию, поступив в футбольную академию клуба, выступающего в первом дивизионе, «Барнсли». Свой первый матч за основной состав Фаллон провёл 16 апреля 2001 года в матче против клуба «Престон Норт Энд» (0:4), отыграв все 90 минут. Тот матч так и остался единственным на счету Фаллона в сезоне. В следующем сезоне с самого начала Фаллон стал попадать в состав «Барнсли», но в 10 проведённых встречах ни разу не поразил ворота соперников. В декабре он был отправлен в аренду на два месяца в клуб двумя рангами ниже — «Шрусбери Таун». Одиннадцать матчей так же прошли для Фаллона безрезультативно. Вернувшись из аренды в феврале, Фаллон на поле в том сезоне больше не появлялся. «Барнсли» по итогам сезона 2001/02 покинул первый дивизион. Следующие два сезона Фаллон провёл гораздо увереннее (42 игры, 11 голов), закрепив за собой место в составе.

В ноябре 2003 игрок перешёл в «Суиндон Таун», где провёл два с половиной сезона. В начале 2005 года Фаллон стал реже попадать в основной состав, в основном выходя на поле на последних минутах, и был отдан в аренду на один месяц в «Йовил Таун».

В январе 2006 года Рори Фаллон за рекордную для клуба сумму 300 тысяч фунтов был приобретён «Суонси Сити». Через год за те же деньги он был продан в «Плимут».

Являясь потомком англичанина и представительницы коренного населения Новой Зеландии, маори, Фаллон в 1998 году принимал участие в составе сборной Новой Зеландии в неофициальном чемпионате мира для юношей не старше 16 лет. Переехав в Англию, он выступал за сборную Англии на юношеском уровне. Несмотря на заинтересованность главного тренера зеландцев Рики Херберта в игроке со дня его прихода на пост в 2005 году, включить Фаллона в состав он долгое время не мог: ранее действовало правило ФИФА, что игроки, имеющие двойное гражданство, должны были до достижения 21 года определиться, за какую сборную на высшем уровне они хотят выступать. 3 июня 2009 года возрастной ценз был снят, и Фаллон, рассудив, что попасть в состав сборной Англии, уже практически невозможно, принял приглашение Херберта. В своём первом же матче в сентябре 2009 против сборной Иордании Фаллон забил гол. В стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира 2010 против Бахрейна Фаллон стал главным героем двухматчевого противостояния, проведя единственный гол за 180 минут, головой, после подачи с углового. Благодаря этому голу Новая Зеландия впервые с 1982 года пробилась на чемпионат мира.

Достижения 
 Обладатель Кубка Шотландии: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Кроли Таун»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Торки Юнайтед»
Игроки ФК «Дорчестер Таун»
Футбольные тренеры Новой Зеландии
Игроки ФК «Труро Сити»